Arcieparchia di Homs dei Melchiti
 Arcieparchia di Homs dei Siri